Personen:
 Ignatius Johannes Stracké (1789-1864), Duits kunstschilder en beeldhouwer
 Gottfried Stracké, (1813-1848), zoon van Ignatius
 Jean Theodore Stracké of Jan Stracké (1817-1891), Nederlands beeldhouwer
 Franciscus Leonardus Stracké (1849-1919), Nederlands beeldhouwer, zoon van Jan 
 Leo Stracké (1851-1923), Nederlands beeldhouwer, zoon van Jan
 Franciscus Xaverius Stracké of Frans Stracké (1820-1898), Nederlands beeldhouwer, broer van Jan
 Franciscus Xaverius Stracké of Frans Stracké jr. (1850-1888), zoon van Frans
 Sara Stracké-van Bosse (1837-1922), Nederlandse beeldhouwer en kunstschilder, gehuwd met Frans Stracké (1820-1898)

 Overig
 Musée Stracké, een voormalig museum in Oostende, gesticht door August Stracké